Ро́хас () — назва кількох географічних пунктів в іспаномовних країнах, що походить від  — червоний:
 Рохас (Бургос) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Рохас (місто) — адміністративний центр провінції Капіз на Філіппінах.
 Рохас (Аргентина) — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес.
 Рохас (округ) — округ в аргентинській провінції Буенос-Айрес.

Ро́хас () — поширене в іспаномовних країнах прізвище, яке мають або мали такі люди:
 Альфредо Рохас — аргентинський футболіст.
 Бенхамін Рохас — аргентинський актор.
 Гонсало Рохас — чилійський поет.
 Густаво Рохас Пінілья — 19-й президент Колумбії.
 Даріо Рохас (1960) — болівійський футболіст, воротар.
 Джеральдін Рохас — аргентинська танцівниця.
 Еліо Рохас (1982) — домініканський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBC.
 Елой Рохас (1967) — венесуельський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA.
 Марко Рохас — новозеландський футболіст.
 Персі Рохас — перуанський футболіст.
 Рауль Рохас — інформатик і математик.
 Рауль Рохас — американський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA.
 Рікардо Ісмаель Рохас (1971) — парагвайський футболіст.
 Хосе Марія Рохас Гаррідо — в. о. президента Сполучених Штатів Колумбії.
 Хуан Родріго Рохас — парагвайський футболіст.
 Юлімар Рохас — венесуельська легкоатлетка.

Іспанські прізвища